Епархия Сан-Исидро () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сан-Исидро, Аргентина. Епархия Сан-Исидро входит в митрополию Буэнос-Айреса. Кафедральным собором епархии Сан-Исидро является церковь святого Исидора.

История 
11 февраля 1957 года Папа Римский Пий XII выпустил буллу «Quandoquidem adoranda», которой учредил епархию Сан-Исидро, выделив её из архиепархии Ла-Платы и епархии Сан-Николаса-де-лос-Арройоса.

10 апреля 1961 года и 27 марта 1976 года епархия Сан-Исидро уступила часть своей территории для образования соответственно епархий Сан-Мартина и Сарате-Кампаны.

Ординарии епархии 
 епископ Антонио Мария Агирре (13.03.1957  — 13.05.1985);
 епископ Альсидес Хорхе Педро Касаретто (13.05.1985 — 30.12.2011);
 епископ Оскар Висенте Охеа (с 30 декабря 2011 года).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quandoquidem adoranda, AAS 49 (1957), стр. 653

Ссылки 
 Официальный сайт епархии Сан-Исидро 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.com 
 Информация на сайте Agencia Informativa Católica Argentina (AICA)  

Католические епархии Аргентины